Sedlo ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Sedlo (* 1969), Schweizer Fußballspieler

Sedlo bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Sedlo, Ortsteil von Číměř, Okres Jindřichův Hradec
 Sedlo (Klíny), Ortsteil von Klíny, Okres Most
 Sedlo, Ortsteil von Komařice, Okres České Budějovice
 Sedlo, Ortsteil von Střelské Hoštice, Okres Strakonice
 Sedlo, Ortsteil von Útvina, Okres Karlovy Vary
 Sedlo (Böhmisches Mittelgebirge) (726 m), Berg im Böhmischen Mittelgebirge
 Sedlo (Böhmerwaldvorland) (902 m), Berg im Böhmerwaldvorland

Siehe auch:

 Dolní Sedlo, Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec
 Horní Sedlo, Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec
 Libínské Sedlo, Ortsteil von Prachatice, Okres Prachatice
 Nové Sedlo
 Staré Sedlo
 Stožecké sedlo, Pass im Lausitzer Gebirge